Hvenfelt ist der Familienname folgender Personen:

 Sofia Hvenfelt (* 1996), schwedische Handballspielerin
 Thomas Hvenfelt (* 1970), schwedischer Fußballspieler